Termenul „Martina” se poate referi la:

în limba , prenume feminin care provine de la numele masculin Martin
Sfânta Martina o mucenică romană care a trăit în secolul III
Martina din Bizanț, a doua soție a împăratului bizantin Herakleios, și fostă regentă

Zile onomastice
30 ianuarie ; 11 noiembrie

Prenumele unor personalități
Martina Hingis (n.1980), jucătoare de tenis elvețiană
Martina Navrátilová (n. 1956), jucătoare de tenis americană
Nume de familie
Churandy Martina (* 1984) atletă olandeză

Vezi și

Listă de zile onomastice

Prenume feminine